Heavy rotation („magas rotáció”), zeneszámok vagy videóklipek lejátszási listának ismételt adásba kerülése
 Heavy Rotation, Anastacia-album
 Heavy Rotation, Deceptikonz-album
 Heavy Rotation, JKT48-album
 Heavy Rotation, AKB48-dal